

Patronyme 

 Alexander Rabensteiner (1975-), athlète italien, spécialiste de l'ultra-trail.
 Lisa Rabensteiner (1993-), coureuse cycliste italienne, spécialiste de VTT cross-country.

Édifice 
 La tour Rabensteiner, tour fortifiée médiévale à České Budějovice (Tchéquie).

Voir aussi